Ово је списак главних градова, поређаних по државама у азбучном редоследу:

Главни градови држава

А до Д

Ђ до И

Ј до М

Н до Р

С до Ф

Х до Ш

Главни градови колонија, протектората и територија 

Списак главних градова колонија, протектората и територија:

Референце

Види још 
 Списак милионских градова у свету
 Списак главних градова по државама

Спољашње везе 
 Упоредите са Најмногољуднији град сваке земље